Bovolenta, comune italiano della provincia di Padova
 Fabio Bovolenta (1956), giocatore di curling italiano
 Vigor Bovolenta (1974-2012), pallavolista italiano.